«Ра́зум и чу́вства» («Чувство и чувствительность», ) — роман Джейн Остин, а также его экранизации.

Экранизации романа 
 Разум и чувства (телесериал, 1971)
 Разум и чувства (телесериал, 1981)
 Разум и чувства (фильм, 1995)
 Разум и чувства (фильм, 2000)
 Разум и чувства (телесериал, 2008)

См. также 
 Разум и чувства (саундтрек) — музыкальный саундтрек к кинофильму «Разум и чувства» (1995);
 Разум и чувства — одна из серий американского телесериала «Остаться в живых».

Экранизации произведений Джейн Остин